Por Éfira podemos referirnos a:

 Éfira (Corinto), según la tradición, se trata del antiguo nombre que tenía la ciudad griega de Corinto.
 Éfira (Tesprotia), antigua ciudad griega de Tesprotia.
 Éfira (Élide), antigua ciudad griega de Élide.
 Éfira (Tesalia), antigua ciudad griega de Tesalia que luego pasó a llamarse Cranón.
 Éfira (Etolia), antigua ciudad griega de Etolia.
 Éfira (Sición), antigua ciudad griega situada en el territorio próximo a Sición.
 Éfira (mitología), en la mitología griega, una de las hijas de Océano.
 Éfira (biología), medusas jóvenes de los escifozoos (cnidarios) que se producen por estrobilación del escifistoma.